Terropterus xiushanensis — вид ракоскорпіонів родини Mixopteridae, що існував у ранньому силурі, 444—433 млн років тому. Викопні рештки декількох тварин знайдені на території Китаю, яка була в цей час частиною суперконтинента Гондвана. Вид описаний з решток, що виявлені вченими з Нанкінського інституту геології та палеонтології у відкладеннях формації Сюшань у Сюшань-Туцзя-Мяоському автономному повіті у провінції Чунцін. Це найдавніший і найбільший представник родини. Найбільші відомі екземпляри T. xiushanensis за життя сягали 40 сантиметрів (15,7 дюймів) завдовжки. Неповні більші екземпляри з формації Фентоу в місті Ухань, що представляють або старіших представників виду T. xiushanensis, або, можливо, інший неописаний вид Terropterus, за оцінками, досягав 100 сантиметрів (3,3 фута) у довжину.

Філогенія

Примітки

Література 
 
 
 
 
 

Ракоскорпіони
Членистоногі силурійського періоду
Вимерлі тварини, описані 2021